Фабиу Феррейра (; род. , Баррейру, Сетубал, Португалия) — португальский футболист, полузащитник.

Биография 
В 2002 году в возрасте 13 лет Фабиу Феррейра попал в систему лиссабонского «Спортинга». 6 января 2005 года стало известно, что лиссабонский клуб направил в ФИФА жалобу на Феррейру и двух других футболистов, которые без согласования тренировались в составе «Челси». Тем не менее, летом 2005 года Феррейра перешёл в молодёжную команду «Челси». В 2008 году он подписал свой первый профессиональный контракт с «Челси», а по ходу сезона был отдан в аренду в клуб Лиги 1 «Олдем Атлетик», однако в его составе провёл лишь один матч, 24 марта 2009 года вышел на поле в игре с «Челтнем Таун». Летом 2009 года Феррейра вернулся в Португалию, где провёл два сезона в клубах третьего дивизиона «Эшмориш» и «Сертаненси».

С 2011 года выступает в Австралии. Изначально перешёл в клуб низшей лиги «Далвич Хилл», а с 2012 года играет за клубы высшей лиги «Аделаида Юнайтед» и «Сентрал Кост Маринерс». В 2017 году провёл 6 матчей за малайзийский клуб ПКНС, после чего вернулся в Австралию где был игроком клубов «Сидней» и «Перт Глори».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Foradejogo.net

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Эшмориш»
Игроки ФК «Сертаненси»
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК ПКНС
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Перт Глори»